Ву́лиця Кирпоно́са (також Ву́лиця Генера́ла Кирпоно́са) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Кирпоноса — вулиця в місті Київ.

 Вулиця Кирпоноса — колишня назва вулиці Героїв УПА у Броварах.
 Вулиця Генерала Кирпоноса — колишня назва вулиці Брисівська у місті Заводське.
 Вулиця Генерала Кирпоноса — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного у місті Ніжин.
 Вулиця Генерала Кирпоноса — колишня назва вулиці Володимира Глушенкова в місті Хмельницький.
 Вулиця Генерала Кирпоноса — колишня назва вулиці Княжої у місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей